Conrad Breunig (1741-1816),  altiste, flûtiste, organiste et compositeur allemand ;
 Johann Adam Breunig (c.1660-1727), architecte baroque allemand ;
 Max Breunig (1888-1961), footballeur et entraîneur allemand.